Sipos Péter (1935–2017) történész
 Sipos Péter (1950) basszusgitáros, a Hungária együttes tagja
 Sipos Péter (1967) énekes, az Irigy Hónaljmirigy tagja